

Вестмонт — місто, штат Пенсільванія
 Вестмонт — селище, штат Іллінойс
 Вестмонт — переписна місцевість, штат Каліфорнія